Лос Хигантес има више значења:

 Лос Хигантес (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Хигантес, Кинта Маргарита (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику